Noguera peut désigner :

 Noguera, une comarque catalane, ou
 Noguera, une lutherie française.
 Noguera Pallaresa, un cours d'eau pyrénéen espagnol.
 Noguera Ribagorzana, un cours d'eau pyrénéen espagnol.
 Padre Noguera au Venezuela.
 Antonio Noguera, footballeur espagnol.

Homonymie de toponyme